

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

870-е пне.